Лы́ткин — русская фамилия. Входит в т. н. «Список общерусских фамилий». 

Связана со старинным русским словом лытка, обозначавшим ногу и её части, глагол лытать — «убегать, скитаться, отлынивать от дела». Прозвище Лытка зафиксировано в Новгороде в 1478 году. Известно о династии купцов первой гильдии Лыткиных в городе Минусинске, меценатов и филантропов, занимавшихся золотодобычей и торговлей в XIX — начале XX веков. Большинство из них было расстреляно большевиками после революции 1917 года.

Фамилия

Лыткин 
 Лыткин, Александр Михайлович (род. 1954) — петербургский художник-график.
 Лыткин, Антонин Сергеевич (1841—1901) — архитектор, художник-акварелист.
 Лыткин, Борис Григорьевич (1908—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Мурманского областного исполнительного комитета.
 
 Лыткин, Владимир Алексеевич (1936—2010) — российский историк, ректор Калужского педагогического университета.
 Лыткин, Всеволод Юрьевич (род. 1967) — епископ Сибирской евангелическо-лютеранской церкви.
 Лыткин, Георгий Степанович (1835—1907) — коми поэт и просветитель.
 Лыткин, Михаил Иванович (1919—2013) — советский и российский учёный и педагог.
 Лыткин, Никита Вахтангович (1993—2021) — серийный убийца из Иркутска.
 Лыткин, Николай Александрович (1910—1991) — советский оператор документального кино.
 Лыткин, Фёдор Матвеевич (1897—1918) — томский поэт и большевик-революционер, член бюро ЦентроСибири.

Лыткина 
 Лыткина, Галина Питиримовна (1928—2014) — советская театральная актриса, народная артистка Коми АССР, заслуженная артистка РСФСР.

Составная фамилия 
 Катаева-Лыткина, Надежда Ивановна (1918—2001) — искусствовед, музейный деятель, директор Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.

Топоним 
 Лыткина — деревня, Тобольский район, Тюменская область, Россия.

См. также 
 Латкин
 Лыткино